Pedley bezeichnet:
 Pedley, Stadtteil von Jurupa Valley im Riverside County im US-Bundesstaat Kalifornien

Pedley ist der Familienname folgender Personen:
 Nicholas Pedley (1615–1685), englischer Politiker
 Stephen Pedley (* 1940), britischer anglikanischer Bischof